Grand Anse (fr. ‚große Bucht‘) oder Grand’Anse steht für:

 Grand Anse (Grenada), Ort auf Grenada
 Grand Anse (Mahé), Verwaltungsbezirk auf Mahé, Seychellen
 Grand Anse (Nova Scotia), Ort im Richmond County, Nova Scotia, Kanada
 Grand Anse (Praslin), Verwaltungsbezirk auf Praslin, Seychellen
 Grand Anse (St. Lucia), Ort im Distrikt Dauphin des Inselstaates St. Lucia
 Grand’Anse, Departement in Haiti

Grande-Anse oder Grande Anse steht für:
 Grande-Anse River, Fluss in Haiti, siehe Rivière Grande Anse 
 Grande-Anse (New Brunswick), Ort im Gloucester County (New Brunswick), Kanada